Burnard ist der Familienname folgender Personen:

 Bonnie Burnard (1945–2017), kanadische Schriftstellerin englischer Sprache
 Verna Burnard (* 1956), australische Sprinterin